Die Korea Open Super Series 2015 fand vom 15. bis zum 20. September 2015 im SK Handball Stadium (Olympic Gymnasium 2) in Seoul statt.

Qualifikation Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Dong-keun
  Jonatan Christie
  Zulfadli Zulkiffli
  Kenichi Tago

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Dameneinzel

Setzliste 

  Nitchaon Jindapol
  Aya Ohori
  Jamie Subandhi
  Lee Jang-mi

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Herrendoppel

Setzliste 
  Liu Cheng /  Lu Kai
  Chung Eui-seok /  Kim Duk-young

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Mixed

Setzliste 
  Kim Duk-young /  Kim Hye-rin
  Kim Jae-hwan /  Kim So-young
  Kenta Kazuno /  Ayane Kurihara
  Yoo Yeon-seong /  Chang Ye-na

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Herreneinzel

Setzliste 

  Chen Long (Champion)
  Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
  Kento Momota (Halbfinale)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)
  Lin Dan (2. Runde)
  Viktor Axelsen (1. Runde)
  Chou Tien-chen (Halbfinale)
  Kashyap Parupalli (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  Li Xuerui (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (1. Runde)
  Wang Yihan (Finale)
  Wang Shixian (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (Champion)
  Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Halbfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (2. Runde)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (1. Runde)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (zurückgezogen)
  Luo Ying / Luo Yu (Halbfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Wang Xiaoli / Yu Yang (Viertelfinale)
  Ma Jin / Tang Yuanting (Viertelfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Champion)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (zurückgezogen)
  Bao Yixin / Zhong Qianxin (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Champion)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Finale)
  Xu Chen / Ma Jin (2. Runde)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Korea Open bei www.bka.kr

2015
BWF Super Series 2015
Badmintonwettbewerb in Seoul